Розовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Омская область 
 Розовское сельское поселение (Омский район) — входит в Омский район
 Розовское сельское поселение (Русско-Полянский район) — входит в Русско-Полянский район

Саратовская область 
 Розовское сельское поселение (Саратовская область) — входит в Советский район Саратовской области